A 53.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 4 de maio a 9 de maio de 1999 com um percurso de 763,7 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Bernex, e final em Genebra.

O vencedor foi o francês Laurent Jalabert, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1999
Desporto na Suíça em 1999
1999 no ciclismo